World War Z— название ряда художественных произведений.

 World War Z (в русском переводе «Мировая война Z») — роман 2006 года американского писателя Макса Брукса.
 World War Z (в русском прокате «Война миров Z») — американский художественный фильм 2013 года.
 World War Z — компьютерная игра 2019 года.